Voyageur (Enigma), album van Enigma
Voyageur (Kathleen Edwards)
Voyageur (beroep)